Lundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Lundtjärn, sjö i Härryda kommun, 
Södra Lundtjärn, sjö i Härryda kommun, 
Lundtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Lundtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Lundtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (8,37 ha)
Lundtjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Lundtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (6,43 ha)
Lundtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Lundtjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn